Natovenator (лат., возможное русское название — натовенатор) — род тероподовых динозавров из подсемейства Halszkaraptorinae семейства дромеозаврид. Известен по единственному виду N. polydontus из отложений монгольских пород, датируемых верхним мелом. Имеет решающее значение для понимания клады Halszkaraptorinae, поскольку демонстрирует убедительные признаки в поддержку полуводного образа жизни, который был предложен для данной группы. Natovenator имеет несколько «утиный» вид, черта, которую он разделяет со многими другими представителями своей группы. Направленные к хвосту рёбра создавали обтекаемую форму тела, как у ныряющих птиц, таких как пингвины и малые гагарки.

Описание 

Голотип обнаружен в отложениях формации Баруун-Гоёот на территории Монголии. В настоящее время образец хранится в Институте палеонтологии Монгольской академии наук, где ему присвоен инвентарный номер MPC-D 102/114. Он представляет собой в основном сочленённый скелет с почти полным черепом. Этот динозавр был не очень большим, возможно, размером с маленькую водоплавающую птицу. Natovenator отличается от всех других представителей семейства Halszkaraptorinae такими особенностями, как широкая бороздка, ограниченная парой гребней на переднедорсальной поверхности предчелюстной кости, удлинённый внутренний отросток предчелюстной кости, который перекрывает нос и проходит назад от наружной ноздри, 13 предчелюстных зубов с большими резцевидными коронками, отсутствием плевроцелей в шейных позвонках и II пястной костью в форме песочных часов. Парапофизы его позвонков похожи на таковые у гесперорнисообразных.

Филогения 
Согласно филогенетическому анализу Lee et al. (2022), типовой род Halszkaraptorinae — Halszkaraptor — занимает базальную позицию в пределах этой клады, тогда как Natovenator образует  с Hulsanpes и Mahakala, находясь в более производном положении.

Палеоэкология 
Формация Баруун-Гоёот была сухим местом, как и сегодня, но известно, что в мезозое Монголия была немного более влажной. Формация относится к маастрихтскому ярусу верхнего мела, около 70 миллионов лет назад. Известно, что она была населена широким спектром фауны, включая гораздо более крупных дромеозавров (Hulsanpes), а также множеством птицетазовых и нединозавровых организмов.

Примечания 

Монотипические роды архозавров
Дромеозавриды
Динозавры мелового периода
Ископаемая фауна Евразии
Фоссилии, описанные в 2022 году
Фоссилии из меловых отложений Монголии